Palazzo del Podestà ad Assisi
Palazzo del Podestà ad Asti
Palazzo del Podestà a Bettona
Palazzo del Podestà a Cesena
Palazzo del Podestà a Bergamo
Palazzo del Podestà a Bologna
Palazzo del Podestà a Castell'Arquato
Palazzo del Podestà a Fabriano
Palazzo del Podestà a Firenze
Palazzo del Podestà a Foligno
Palazzo del Podestà a Forlì
Palazzo del Podestà a Galluzzo
Palazzo del Podestà a Lastra a Signa
Palazzo del Podestà a Mantova
Palazzo del Podestà a Magliano in Toscana
Palazzo del Podestà a Massa Marittima
Palazzo del Podestà a Montevarchi
Palazzo del Podestà a Novara
Palazzo del Podestà a Parma
Palazzo del Podestà a Pescia
Palazzo del Podestà a Pisa
Palazzo del Podestà a Rimini
Palazzo vecchio del Podestà a San Gimignano
Palazzo nuovo del Podestà a San Gimignano
Palazzo del Podestà  a Treviso
Palazzo del Podestà a Verona

Pagine correlate 
 Municipio
 Palazzo Civico
 Palazzo Comunale
 Palazzo Municipale
 Palazzo Pretorio